Елена Каролина Тереза Баварска, наричана Нене (; * 4 април 1834, Мюнхен; † 16 май 1890, Регенсбург) от род Вителсбахи, е херцогиня от Бавария и чрез женитба наследствена принцеса на Турн и Таксис.

Живот 

Тя е голямата дъщеря, второто дете, на херцог Максимилиан Йозеф Баварски (1808 – 1888) и съпругата му принцеса Лудовика Баварска (1808 – 1892), дъщеря на крал Максимилиан I Йозеф Баварски (1756 – 1825) и принцеса Каролина Баденска (1776 – 1846). Сестра е на императрица Елизабет (Сиси) от Австрия (1837 – 1898), омъжена през 1854 г. за австрийския император Франц Йосиф I. Другата и по-малка сестра Мария София Амалия (1841 —1925) е кралица на Двете Сицилии, омъжена през 1859 г. за Франческо II, крал на Двете Сицилии.

През 1853 г. Елена пътува за рождения ден на император Франц Йосиф I с майка си и сестра си Елизабет до Ишъл, където трябва да стане негова годеница и така императрица на Австрия. Но Франц Йозеф се решава за нейната по-малка сестра Елизабет. Елена е смятана за особено набожна и също неточна, тя често изпуска влакове. След това депресията ѝ се увеличава, и херцогиня Лудовика започва да ѝ търси годеник, понеже красивата ѝ дъщеря може би ще влезе в манастир. Елена вече почти се е примирила, че ще остане мома. На 22 години тогава е смятана за „стара мома“, но с помощта на майка ѝ тя се запознава с богатия наследствен принц Максимилиан Антон фон Турн и Таксис. Баща ѝ херцог Макс Баварски, поканва фамилията Турн и Таксис в Посенхофен на лов. Наследственият принц Максимилиан веднага е впечатлен от Елена, родителите му също са съгласни.

Елена Баварска се омъжва на 24 август 1858 г. в дворец Посенхофен за наследствения принц Максимилиан Антон фон Турн и Таксис (* 28 септември 1831, Регенсбург; † 26 юни 1867, Регенсбург), големият син на княз Максимилиан Карл фон Турн и Таксис (1802 – 1870) и първата му съпруга имперската фрайин Вилхелмина фон Дьорнберг, наричана Мими (1803 – 1835). Те живеят в палата на наследствения принц в Регенсбург.

Нейният съпруг Максимилиан Антон умира на 35 години на 26 юни 1867 г. в Регенсбург от одем на белите дробове. Елена Баварска поема до 1883 г. опекунството над четирите си деца. Тя остава да живее в палата на наследствения принц. Свекърът ѝ я включва в управлението. След смъртта на нейния свекър Максимилиан Карл там се нанася и неговата вдовица, втората му съпруга Матилда София фон Йотинген-Йотинген и Йотинген-Шпилберг (1816 – 1886). Деветгодишният им син Максимилиан Мария (1862 – 1885) става 1871 г. наследник на дядо му княз Максимилиан Карл фон Турн и Таксис († 10 ноември 1870) като княз, като се пропуска една генерация. Елена е опекун, с разрешението на император Франц Йосиф I, до 24 юни 1883 г. до пълнолетието на нейния син княз Максимилиан Мария, и след неговата ранна смърт на 2 юни 1885 г., на втория си син княз Алберт (1867 – 1952) до пълнолетието му на 8 май 1888 г. След това тя се оттегля.

През 1890 г. Елена се разболява тежко. Синът ѝ Алберт веднага информира нейната сестра Елизабет, която скоро отива при нея и е последната, която говори с нея. Елена Баварска умира на 56 години на 16 май 1890 г. в Регенсбург. Стаята, в която тя умира, е направена от сина ѝ Алберт на капела, където той се жени на 15 юли 1890 г.

Деца 

Елена Баварска и принц Максимилиан Антон имат четири деца:
 Луиза (* 1 юни 1859, дворец Таксис; † 20 юни 1948, Зигмаринген), омъжена на 21 юни 1879 г. в Регенсбург за принц Фридрих фон Хоенцолерн-Зигмаринген (* 25 юни 1843, Инцигхофен; † 2 декември 1904, Мюнхен), син на княз Карл Антон фон Хоенцолерн-Зигмаринген (1811 – 1885) и принцеса Йозефина Фредерика Луиза фон Баден (1813 – 1900); няма деца
 Елизабет (* 28 май 1860, Дрезден; † 7 февруари 1881, Йоденбург), омъжена на 17 октомври 1877 г. в Регенсбург за португалския инфант херцог Мигел Брагански (* 19 септември 1853, Клайнхойбах; † 11 октомври 1927, Зеебенщайн, Австрия), син на крал Мигел I Португалски (1802 – 1866); има един син и две дъщери
 Максимилиан Мария (* 24 юни 1862, замък Таксис; † 2 юни 1885, Регенсбург), 7. княз на Турн и Таксис; неженен
 Алберт (* 8 май 1867, Регенсбург; † 22 януари 1952, Регенсбург), 8. княз на Турн и Таксис, женен за ерцхерцогиня Маргарета Клементина Австрийска (* 6 юли 1870, Алцзут; † 2 май 1955, Регенсбург), дъщеря на ерцхерцог Йозеф Карл Лудвиг Австрийски (1833 – 1905) и принцеса Клотилда от Саксония-Кобург и Гота (1846 – 1927); има осем деца

Литература 
 Erika Bestenreiner: Sisi und ihre Geschwister, München 2004. ISBN 3-492-24006-2
 Egon Caesar Conte Corti: Elisabeth. Die seltsame Frau, 1934. ISBN 3-222-10897-8
 Bernhard Graf: Sisis Geschwister. Allitera, München 2017, ISBN 978-3-86906-977-7.
 Sigrid-Maria Größing: Zwei Bräute für einen Kaiser. Sisi und ihre Schwester Nené, Regensburg 1999. ISBN 3-931904-61-X
 dies.: Sisi und ihre Familie, Wien 2005. ISBN 3-8000-3857-9
 Brigitte Hamann: Kaiserin wider Willen, 1981. ISBN 3-492-22990-5
 Martin Dallmeier, Martha Schad: Das Fürstliche Haus Thurn und Taxis, 300 Jahre Geschichte in Bildern. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 1996. ISBN 3-7917-1492-9.
 ~Almanach de Gotha. 1885
 ~Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser. 1959.

Източници

Външни препратки 
 Hélène Herzogin in Bayern, Genealogics ~ Leo van de Pas and now Ian Fettes
 Thurn und Taxis, angelfire.com

Принцове
Вителсбахи
Турн и Таксис
Жени
Родени в Мюнхен
Починали в Регенсбург
Родени през 1834 година
Починали през 1890 година